Pianissimo kan henvise til:

 Pianissimo (musikudtryk) – musikudtryk
 Pianissimo (film fra 2003) – dansk kortfilm fra 2003 instrueret af Søren Balle
 Pianissimo (film fra 2004) – dansk kortfilm fra 2004 instrueret af Stefan Olsen